La Falda puede referirse a las siguientes localidades argentinas:

La Falda, en el Departamento Punilla, provincia de Córdoba;
La Falda, en el Departamento Jáchal, provincia de San Juan;
La Falda de San Antonio, en el Departamento Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca; forma parte del Gran San Fernando del Valle de Catamarca.